Контракта́ция:
 Контрактация — заключение контракта.
 Договор контрактации — гражданско-правовой договор.
 Контрактация в СССР — система государственных закупок сельскохозяйственной продукции в СССР.